Wankeliella är ett släkte av urinsekter. Wankeliella ingår i familjen blekhoppstjärtar.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Blekhoppstjärtar
Wankeliella